Juana, LG, suo jure IV condesa de Kent, V baronesa Wake de Liddell (29 de septiembre de 1328-7 de agosto de 1385), conocida históricamente como La bella doncella de Kent, fue la primera princesa de Gales posterior a la conquista, como esposa de Eduardo de Woodstock, hijo y heredero del rey Eduardo III.

Aunque el cronista francés Jean Froissart la llamó "la mujer más bella de todo el reino de Inglaterra, y la más encantadora", la denominación "Bella doncella de Kent" no parece ser contemporánea. Juana asumió el título de IV condesa de Kent y V baronesa Wake de Liddell tras la muerte de su hermano, Juan, en 1352.

Linaje 
Juana era la tercera de los cuatro hijos de Edmundo de Inglaterra, conde de Kent, y de Margarita Wake. Su padre Edmundo era el hijo del rey Eduardo I y su segunda esposa, Margarita de Francia, hija de Felipe III de Francia. El apoyo de Edmundo a su medio hermano mayor, el rey Eduardo II de Inglaterra, le hizo entrar en conflicto con la reina, Isabel de Francia, y su amante Roger Mortimer. 

Edmundo fue ejecutado después de la deposición de Eduardo II, lo decapitaron en Winchester por órdenes de Mortimer, el 19 de marzo de 1330.

Primeros años 
La viuda del conde, Margarita quedó con cuatro hijos de los que preocuparse. El primo carnal de Juana, el nuevo rey Eduardo III asumió la responsabilidad de la familia, y cuidó bien de ellos. Su esposa, la reina Felipa, era prima segunda de Juana. 

Juana de Kent y sus hermanos crecieron en la corte, haciendo Juana muy buena amistad con su primo Eduardo, el "Príncipe Negro" .

Matrimonios e hijos 
En 1340, con doce años de edad, Juana se casó en secreto con Tomás Holland de Upholland, Lancashire, sin haber obtenido previamente el consentimiento real para parejas de su rango. En el invierno posterior (1340 o 1341), cuando Holland marchó a pelear a Francia, sus familiares la obligaron a casarse con Guillermo de Montaigu, hijo y heredero del primer conde de Salisbury. Juana más tarde afirmó que ella no puso de manifiesto el matrimonio precedente con Tomás Holland porque temía que revelarlo llevara a la muerte de Tomás por traición a su regreso. Quizás también ella se convenció de que ese temprano matrimonio era inválido.

Con ello cometía bigamia pues su primer matrimonio, aunque no era del conocimiento público, tenía plena validez.

Como condesa de Salisbury desde 1344, Juana vivía en la alta sociedad. Algunos años más tarde, de manera inesperada, Tomás Holland regresó de las cruzadas, habiendo reunido una considerable fortuna, y todo el asunto del matrimonio secreto con Juana salió a la luz.

Holland recurrió al papa exigiendo el retorno de su esposa y confesó el matrimonio secreto al rey. Juana apoyó a Holland en el conflicto, y al enterarse de esto, el conde de Salisbury, enfurecido, llegó a encarcelarla en su propia casa para evitar su partida.

Finalmente, en 1349, el papa Clemente VI anuló el matrimonio entre Juana y el conde, con lo que Juana volvió junto a Holland, con quien viviría los siguientes once años hasta su muerte en 1360. 

Cuando el último de los hermanos de Juana murió en 1352, ella se convirtió en IV condesa de Kent y V Lady Wake de Liddell. 

Tuvieron cinco hijos antes de la muerte de Holland en 1360.

Sus hijos fueron:
 Thomas Holland, II conde de Kent
 John Holland, I duque de Exeter
 Lady Juana Holland (1356–1384), quien se casó con Juan V de Bretaña (1339–1399).
 Lady Matilde Holland (1359–1391), quien se casó primero con Hugo Courtenay y después con Valerán III de Luxemburgo, conde de Ligny (1355–1415).
 Edmundo Holland (h. 1354), quien murió joven. Fue enterrado en la iglesia de los monjes agustinos, en Londres.

Entre los descendientes de Lady Juana y Tomás Holland se encuentran Margarita Beaufort (madre del rey Enrique VII) y las reinas consortes Ana Neville, Isabel de York, y Catalina Parr.

Matrimonio en la familia real 
Evidencias del afecto que Eduardo de Woodstock, que era su primo, sentía por Juana puede encontrarse en la documentación según la cual le regaló una copa de plata, parte del botín de una de sus primeras campañas militares. Sus padres, sin embargo, se habían opuesto a la relación entre ellos. La reina Felipa había favorecido a Juana desde niña, pero tanto ella como el rey parecían preocupados por la reputación de Juana. El Derecho inglés era tal que el exmarido de Juana, que aún vivía, Salisbury, podía haber reclamado cualquier hijo de sus matrimonios posteriores como propios. Además Eduardo y Juana estaban dentro de grados de consanguinidad prohibidos. El matrimonio secreto que supuestamente contrajeron en 1360 habría sido inválido debido a esta prohibición. A petición del rey el papa concedió la dispensa. La ceremonia oficial tuvo lugar el 10 de octubre de 1361, en el castillo de Windsor con el rey y la reina presentes, con el arzobispo de Canterbury presidiendo. 

En 1362, el Príncipe Negro fue investido como príncipe de Aquitania, una región de Francia que pertenecía a la corona inglesa desde el matrimonio de Leonor de Aquitania y Enrique II. Inmediatamente el matrimonio partió a Francia, donde por encargo de su padre Eduardo III, se hizo cargo de la administración de los ducados de Aquitania y Guyena. Vivieron en Burdeos, la capital del principado, donde pasaron los siguientes nueve años. Dos hijos de la pareja nacieron en Francia. El hijo mayor, llamado Eduardo (27 de enero de 1365 - 1370) por su padre y su abuelo, murió a los seis años de edad. Más o menos cuando nació el segundo hijo, Ricardo, el Príncipe se implicó en la guerra a favor de Pedro I de Castilla. La posterior batalla fue una de las más grandes victorias del Príncipe Negro, pero el rey Pedro fue muerto posteriormente, y no había dinero para pagar a las tropas. Mientras tanto, la princesa se vio obligada a alzar otro ejército, porque los enemigos del príncipe estaban amenazando Aquitania en su ausencia.

En 1371, Eduardo ya no era capaz de desempeñar sus deberes como príncipe de Aquitania, y con Juana y su único hijo superviviente, Ricardo, regresaron a Inglaterra, en medio de la plaga que azotaba al país, y que acabó con la vida de la madre de Juana, Margarita Wake, al año siguiente (1372), heredando entonces su título de baronesa Wake de Liddell.

En 1372, el Príncipe Negro intentó una última campaña para salvar las posesiones de su padre en Francia, pero su salud estaba totalmente dañada. Murió en el palacio de Westminster, el 7 de junio de 1376, sólo una semana antes de su 46.º cumpleaños.

Últimos años de vida 
El hijo de Juana era el siguiente en la línea de sucesión al rey Eduardo III. Al año siguiente (1377), murió el rey Eduardo III, y su nieto Ricardo subió al trono con 10 años de edad. Pronto en su reinado, el joven rey se enfrentó al desafío de la revuelta de los campesinos. Los lolardos, reformistas religiosos liderados por John Wyclif, habían disfrutado de la protección de Juana de Kent, pero el violento clímax del movimiento popular por la reforma aterraron a Juana, mientras que mejoró la reputación del rey.

Como un poder detrás del trono era apreciada por su influencia sobre el joven rey, por ejemplo, a su regreso a Londres, a través de sus fincas en Wickhambreaux, de una peregrinación al santuario de Becket en la catedral de Canterbury en 1381, ella encontró el camino bloqueado por Wat Tyler y su masa de rebeldes en Blackheath pero no sólo la dejaron pasar sin causarle daño, sino que fue saludada con besos y se le proporcionó una escolta para el resto de su viaje.

El carácter díscolo y presuntuoso del nuevo rey provocó amargas disensiones entre madre e hijo, pero llegaría lo peor cuando uno de los hijos de su anterior matrimonio, Juan Holland, es condenado a muerte por el rey a causa de que Holland había asesinado en una justa al favorito de la reina Ana, Lord Stafford. En 1385, Sir Juan Holland, estaba de campaña con el rey en Escocia cuando estalló una pelea entre él y Ralph Stafford, hijo del II conde de Stafford, un favorito de la nueva reina, Ana de Bohemia. Stafford fue asesinado, y Juan Holland buscó refugio en el santuario de san Juan de Beverley. Al regreso del rey, Holland fue condenado a muerte. Juana rogó a su hijo durante cuatro días que perdonase a su medio hermano. El quinto día, en agosto pero en fecha que no se conoce exactamente ella murió, en el castillo de Wallingford. Ricardo entonces perdonó a Holland (aunque se le envió de peregrinación a Tierra Santa).

Juana fue enterrada, según se pidió en su testamento, en los Greyfriars, el lugar donde hay actualmente un hospital, en Stamford en Lincolnshire, junto a su primer marido. Su tercer esposo, el Príncipe Negro, había construido una capilla para ella en la cripta de la catedral de Canterbury (donde él había sido enterrado), con el rostro de ella representado en el techo. Otra representación en el pasillo de la nave norte se dice que también es de ella.

Representaciones en la ficción
Juana de Kent aparece en varias obras de ficción. 

En The Lady Royal, una biografía dramarizada de Molly Costain Haycraft, Juana está representada como una rival de su prima, Isabel, por el afecto de Enguerrand de Coucy.

Es la protagonista de Sweet Passion's Pain, una novela de Karen Harper, que fue reeditada como The First Princess of Wales.

Aparece brevemente en Katherine de Anya Seton, así como en The King's Mistress, de Emma Campion, donde era amiga del personaje principal, Alicia Perrers.

Juana es la protagonista de The Wheel of Fortune, escrita por Susan Howatch, una novela que coge los personajes de la familia Plantagenet y los recrea en una dimensión moderna de la familia Godwin de Oxmoon (el trono), donde ella aparece como Ginevra (Ginette). Su historia, narrada en primera persona, refleja estrechamente la historia de Juana.

Es el personaje titular en Fair Maid of Kent (1985) de Maureen Peters.

El último libro publicado de Gordon R. Dickson, la serie semi-histórica Dragon Knight se titula The Dragon and the Fair Maid of Kent, y Juana aparece como uno de los principales personajes de la novela.

La primera novela de Madeline Hunter, By Arrangement, presenta a Juana de Kent como un personaje secundario. La novela también menciona sus relaciones con Tomás Holland y Guillermo Montacute. Juana es presentada como inconstante en sus afectos por los dos hombres. Desired de Virginia Henley presenta a Juana de Kent como personaje secundario. También aparece en la novela The Nameless Day (The Crucible, #1) de Sara Douglass. En esa novela, muere cuando se le anuncia la muerte de su esposo.

Juana aparece en la novela de ficción histórica de 2014 de Emma Campion titulada "A Triple Knot". El libro es un relato ficcionalizado de la lucha de Juana por legalizar su matrimonio con Tomás Holland después de verse obligada a contraer matrimonio con Guillermo Montacute. El libro también se refiere a su cercana relación, a veces incómoda, con su primo y futuro esposo Eduardo, el Príncipe de Gales que interpreta uno de los muchos antagonistas de esta novela.

También en 2014 aparece en la novela de Wendy Blythe Gifford, Secrets at Court ('Secretos en la corte') en la que se refiere a la investigación papal previa a su matrimonio con Eduardo de Woodstock.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Plantagenet
Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Mujeres de la Edad Media en Inglaterra
Miembros de la Orden de la Jarretera
Princesas de Gales
Condesas de Inglaterra
Inglesas del siglo XIV